Rorschach − miasto i gmina w Szwajcarii, w kantonie Sankt Gallen
 Rorschach, wł. Walter Joseph Kovacs – postać fikcyjna, bohater serii komiksowej Strażnicy Alana Moore’a i Dave’a Gibbonsa i filmu Watchmen: Strażnicy
 Rorschach – amerykański zespół muzyczny
 Hermann Rorschach – szwajcarski psychiatra, twórca testu plam atramentowych Rorschacha